Slåttestjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Jämtland 
Slåttestjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (12,2 ha)

Ångermanland 
Slåttestjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Slåttestjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Slåttestjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Slåttestjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Slåttestjärnarna (västra), sjö i Skellefteå kommun, 
Slåttestjärnarna (östra), sjö i Skellefteå kommun, 
Slåttestjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Slåttestjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714692-165582), sjö i Vindelns kommun, 
Slåttestjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715065-169145), sjö i Vindelns kommun, 
Slåttestjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715321-167474), sjö i Vindelns kommun,  (4,05 ha)
Slåttestjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716072-165776), sjö i Vindelns kommun,  (7,25 ha)

Lappland 
Slåttestjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Slåttestjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716472-164894), sjö i Lycksele kommun,  (4,68 ha)
Slåttestjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717458-163212), sjö i Lycksele kommun,  (6,53 ha)
Slåttestjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718944-163916), sjö i Lycksele kommun,  (4,59 ha)
Slåttestjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719600-164423), sjö i Lycksele kommun, 
Västra Slåttestjärnen, sjö i Lycksele kommun, 
Östra Slåttestjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (9,27 ha)
Slåttestjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Slåttestjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,

Se även 
Slåttjärn
Slåttertjärn
Slåttatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn